Rabanal puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 :
 El Rabanal, localidad del municipio de Puente Genil.
 :
 :
 Rabanal de Fenar, localidad del municipio de La Robla.
 Rabanal del Camino, localidad del municipio de Santa Colomba de Somoza.
 Rabanal Viejo, localidad del municipio de Santa Colomba de Somoza.
 Rabanal de Luna, localidad del municipio de Sena de Luna.
 Rabanal de Laciana:
 Rabanal de Abajo, localidad del municipio de Villablino.
 Rabanal de Arriba, localidad del municipio de Villablino.
 :
 Rabanal de los Caballeros, localidad del municipio de Cervera de Pisuerga.
 :
 Rabanales''', municipio.